

Geografia 
Doda – città indiana, capoluogo del Distretto di Doda
Distretto di Doda – distretto indiano
Doda – fiume indiano

Persone 
Álvaro de Miranda Neto, detto Doda – cavaliere brasiliano
Doda – cantante polacca
Doda di Reims – badessa e santa franca
Federico Seismit-Doda –  politico e patriota italiano
Luigi Seismit Doda – politico e militare italiano
Massimiliano Doda – calciatore albanese
Prênk Bibë Doda – politico e militare albanese